Mumma ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Mumma (* 1935), US-amerikanischer Komponist
 Kar de Mumma (eigentlich Erik Harald Zetterström; 1904–1997), schwedischer Schriftsteller
 Walter M. Mumma (1890–1961), US-amerikanischer Politiker